Фрейганг — фамилия:

 Фрейганг, Александр Васильевич (1821—1896) — участник Кавказской войны, генерал от инфантерии.
 Фрейганг, Андрей Васильевич (1809—1880) — вице-адмирал, писатель.
 Фрейганг Андрей Иванович (1805—1875) — цензор СПб цензурного комитета.
 Фрейганг, Василий Иванович (1783—1849) — русский учёный и дипломат.
 Фрейганг, Владимир Васильевич (1873—?) — полковник российской армии.
 Фрейганг, Иван Матвеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2304 (1011); 31 октября 1811.
 Фрейганг, Матвей Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 376; 26 ноября 1783.
 Фрейганг, Пётр Иванович (1788 – после 1841) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4190; 25 декабря 1828.

Примечания